Waled kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Waled, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Waled, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar